Паруновац је насељено место града Крушевца у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 2179 становника (према попису из 1991. било је 2157 становника).

Демографија 
У насељу Паруновац живи 1773 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (38,4 код мушкараца и 40,5 код жена). У насељу има 677 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,22.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крушевац
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији